El término Say Hello —en español: Di hola— puede hacer referencia a:

Música 
 «Say Hello», canción de April Wine (1979);
 «Say Hello», canción de Deep Dish (2005).